Mooney peut faire référence à :

Économie 
 Mooney Aviation Company, fabricant d'avions légers civils

Patronyme

 Albert Mooney, constructeur d'avions
 Charles Mooney (né en 1951), boxeur américain
 Debra Mooney (née en 1947), actrice américaine
 Malcolm Mooney (19?-), chanteur, poète et sculpteur afro-américain
 Martin Mooney (1896-1967), scénariste et producteur américain
 Michael Mooney (1930-1985), skipper américain
  (1893-1968), physicien et rhéologiste américain
 Pat Roy Mooney (né en 1947), militant écologiste canadien
 
 Sean Mooney (1959-), journaliste, commentateur de catch et producteur américain

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais